Halič může být:

 Haličsko-volyňské knížectví – v letech 1199–1253 státní útvar východních Slovanů
 Červená Rus – historický region, v němž se toto knížectví nacházelo
 Halyč – město na Ukrajině, sídelní město tohoto knížectví
 Halič – v letech 1772–1918 rakouská korunní země Království Haličské a Vladimiřské, odkazující se na tradici tohoto knížectví
 Haličský zemský sněm
 Halič (okres Lučenec) – obec na jižním Slovensku